Резиденция:
 Резиденция — место нахождения (проживания) высокопоставленного лица.
 Резиденция — село в Охотском районе Хабаровского края.

См. также 

 Концертная резиденция — серия концертов музыкального исполнителя, исполняемых только в одном месте.